Натуральне число 1612
 1612 рік до нашої ери
 1612 рік нашої ери